Hiera steht für:

 Hiera (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Gattin des Telephos
 eine Arzneimittelform, siehe Latwerge

in der antiken Geographie:
 Hiera (kretisches Meer), Insel im kretischen Meer
 Hiera (Thira), Insel in der Bucht von Thira
 Hiera, Stadt auf Kreta, siehe Hierapytna
 Hiera, kleine Insel vor der Insel Halone (Paşalimanı)
 Hiera (Lesbos), Stadt auf Lesbos
 Hiera, eine der Liparischen Inseln, siehe Vulcano
 Hiera (Gebirge), Vorgebirge an der arabischen Küste des persischen Meerbusens